Slovo Prúdy má více výrazů.
 Prúdy, slovenská hudební skupina
 Prúdy (album), album skupiny Prúdy
 Prúdy (časopis), slovenský literární časopis